Le mot espagnol  peut renvoyer à plusieurs éléments :
 La Giraldilla est une célèbre statue de bronze de La Havane à Cuba.
 En tauromachie, la giraldilla désigne l'ensemble des passes de muleta où le matador tourne sur lui-même.